Борисовський Володимир Захарович — міністр часів УРСР та України
 Борисовський Олександр Степанович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни

Борисовський — селище, Нижньотуринський міський округ, Свердловська область
 Борисовський — селище, Панкрушихинський район, Алтайський край

Прізвища